Нахаш (; «змей»; ; слав. Наас):

В Книге Зогар
 Нахаш (змей-искуситель) — Самаэль.

В Библии
  — аммонитский царь во времена Самуила.
 Нахаш — отец Авигеи, сестры Давида и матери Амессы ().

См. также 
 Наас
 Нахшон
 Евр. ананим слова «нахаш» — Шхина.

Библейские персонажи